Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1972 werd van 3 t/m 22 mei 1972 door 17 deelnemers gespeeld in Hengelo. 
Er werd 1 partij per speeldag gespeeld met rustdagen op 7, 14 en 21 mei. 
Ton Sijbrands werd winnaar met 27 punten uit 16 partijen. 
Hij eindigde daarmee 2 punten voor de nummers 2 Harm Wiersma en titelverdediger Andris Andreiko en 3 punten voor nummer 4 Anatoli Gantvarg.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sport in Hengelo
Dammen 1972
Dammen in 1972
Sportevenement in Overijssel